Kosjatyn (ukrainisch ; russische Entsprechung Kasatin/Казатин) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Winnyzja, siehe Kosjatyn

 Dorf in der Oblast Sumy, Stadtkreis von Ochtyrka, siehe Kosjatyn (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Kosjatyn (Kosjatyn)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Kosjatyn (Horochiw)